Петру́шка корнева́я () — выделяемый ранее некоторыми систематиками самостоятельный подвид вида , по современной классификации является устаревшим синонимом основного вида. Лист и корень петрушки в сушёном и свежем виде — популярная кулинарная приправа.

Ботаническое описание 
Петрушка корневая — двулетнее растение, достигающее высоты 1 метр, с веретеновидным утолщённым корнем. Кроме листовой розетки из 20—30 троякоперисторассечённых листьев, образует корнеплод, пригодный для употребления в пищу и кулинарной обработки в качестве приправы.

Стебель прямостоячий, ветвистый. Листья блестящие, треугольные, дваждыперисторассечённые, тёмно-зелёные, сверху блестящие.

Цветёт в июне — июле. Цветки зеленовато-жёлтые.

Плод продолговато яйцевидный.

Наиболее распространены сорта «Сахарная» и «Урожайная». На глубоких илистых и торфянистых почвах иногда выращивают петрушку «Бордовикскую» с длинным корнеплодом.

Распространение 
Культивируется повсеместно.

См. также 
 Петрушка листовая

Примечания 

Растения по алфавиту
Зонтичные
Пряности